Михаил Чарторыйский:
 Чарторыйский, Михаил (имя в миру Ян Францишек Чарторыйский; 1897—1944) — один из князей Чарторыйских, блаженный Римско-Католической Церкви, член ордена доминиканцев, архитектор, педагог.
 Чарторыйский, Михаил Александрович (1550—1582) — государственный деятель Речи Посполитой, староста житомирский.  
 Чарторыйский, Михаил Васильевич (после 1400—1489) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, наместник брацлавский.
 Чарторыйский, Михаил Ежи (1621—1692) — крупный польский магнат и государственный деятель Речи Посполитой, князь на Клевани и Жукове.
 Чарторыйский, Михаил Фредерик (1696—1775) — государственный деятель Речи Посполитой, двоюродный дед Адама Ежи Чарторыйского.